Бахио има више значења:

 Бахио, Феропуерто (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бахио (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бахио (Сан Агустин Јатарени), насеље у савезној држави Оахака у Мексику